Il doppio del torneo di tennis Heineken Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Feigl e Rod Frawley che hanno battuto in finale John Sadri e Tim Wilkison 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 John Sadri /  Tim Wilkison (finale)
 Peter Feigl /  Rod Frawley (campioni)

 Dale Collings /  Dick Crealy (semifinali)
 Steve Docherty /  Chris Lewis (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Benson & Hedges Centennial Open 1980